Magar ist der Familienname folgender Personen:

 Khagendra Thapa Magar (1992–2020), nepalesischer Kleinwüchsiger, kleinster Mann der Welt
 Paul Magar (1909–2000), deutscher Maler 

Magar steht für:
 Magar (Ethnie)
 Magar (Ort), Dorf in der Republik Dagestan, Russland

Siehe auch:
 Kham-Magar
 Magar-Chepang-Sprachen